Mamma Mia može značiti:
Mamma Mia (pjesma sastava ABBA) - poznata pop pjesma
Mamma Mia! - svjetski mjuzikl
Mamma Mia! (2008.) - film